

Pessoas
 Jô Soares — apresentador, humorista e escritor brasileiro
 Jô (futebolista) — atleta brasileiro
 Jô Abade — empresária brasileira, esposa do músico Di Melo

Televisão
 Jô Soares Onze e Meia — programa de televisão (1988-1999)
 Programa do Jô — programa de televisão (2000-2016)

Ver também
 Jó

Desambiguações de antropônimos
Hipocorísticos